Giovanni Sforza (1407-1451) - condottiero 
 Giovanni Sforza – nobile italiano
 Giovanni Sforza – storico, storiografo e letterato e italiano
 Giovanni Fogliani Sforza d'Aragona – politico e diplomatico italiano
 Giovanni Boselli Sforza – fumettista italiano

Pagine correlate 

Giovanni Paolo Sforza